Lucius Calpurnius Bestia ist der Name folgender Personen:

* Lucius Calpurnius Bestia (Konsul 111 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr
 Lucius Calpurnius Bestia (Verschwörer), römischer Tribun, Teilnehmer an der Catilinarischen Verschwörung